Nationalistische Partei steht für:

 Nationalistische Partei (Island)
 Nationalistische Partei (Philippinen)

Siehe auch:

 Nationalist Party
 Partit Nazzjonalista